Гребе
 Французский вариант, 
 Бульвар Гребе () — крупная дорога в Гатино (провинция Квебек в Канаде.
 Гребе, Жак (; 1882—1962) — французский архитектор и градостроитель.

 
 Гребе, Герман Фридрих (1900—1986) — праведник народов мира, свидетель на процессах айнзацкоманд.
 Гребе, Карл (; 1841—1927) — немецкий химик-органик.
 Гребе, Карл Фридрих Август (; 1816—1890) — немецкий учёный, лесовод и лесничий, педагог.

См. также